Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Sanya 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ling Zhang che ha battuto in finale Iryna Bremond 3-6, 7-6(4), 6-2.

Teste di serie 

 Mandy Minella (secondo turno)
 Noppawan Lertcheewakarn (quarti di finale)
 Iryna Bremond (finale)
 Çağla Büyükakçay (semifinali)

 Jing-Jing Lu (primo turno)
 Oksana Kalašnikova (secondo turno)
 Julija Bejhel'zymer (secondo turno)
 Ling Zhang (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Sanya 2011